Samoes (Rusland), stad in de Russische oblast Tomsk
 Samões, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Flor